Favalli è un cognome italiano. Può riferirsi a:

Calcio
 Ambrogio Favalli, ex calciatore classe 1906
 Armanno Favalli, ex calciatore classe 1939
 Erminio Favalli, ex calciatore classe 1944
 Giuseppe Favalli, ex calciatore classe 1972

Ciclismo
 Pierino Favalli, ex ciclista classe 1914